Albocàsser kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albocàsser (ort), Valencia, Província de Castelló, 
 Albocàsser (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar